Miejscowości w USA:
 East Hartford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
Gminy w USA:
 East Hartford (ang. East Hartford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford